Das Herreneinzel (Rollstuhl) der French Open 2017 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Gustavo Fernández.

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Herreneinzel
2017